I comuni di Cipro del Nord (in turco: belediye) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo i distretti.

Lista

Collegamenti esterni